Název Lačnov má více sídel:
 Lačnov, obec v okrese Vsetín (k. ú. Lačnov)
 Lačnov (Štěchov), část obce Štěchov v okrese Blansko (k. ú. Lačnov u Lysic)
 Lačnov (Korouhev), část obce Korouhev v okrese Svitavy (k. ú. Lačnov u Korouhve)
 Lačnov (Svitavy), část města Svitavy v okrese Svitavy (k. ú. Moravský Lačnov)
 Český Lačnov, osada obce Opatovec v okrese Svitavy
 Lačnov (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Vsetín
 
 Lačnov (Lipovce) – část slovenské obce Lipovce v okrese Prešov

Externí odkazy